Por Torre Transamérica pode estar a procura de:

 Torre Transamérica - Antena transmissora de rádio pertencente ao Conglomerado Alfa, para a Transamérica São Paulo.
 Torre Transamérica - Arranha Céu localizado em San Francisco.

Desambiguação